Island Park ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Island Park (Idaho)
 Island Park (Indiana)
 Island Park (Maine)
 Island Park (Minnesota)
 Island Park (New York)
 Island Park (Rhode Island)
 Island Park (Wisconsin), im Winnebago County
 Island Park Township, im Ransom County, North Dakota